Sabina är ett släkte av cypressväxter. Sabina ingår i familjen cypressväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Cypressväxter